Nemsdorf ist der Ortsname von

 Nemsdorf (Nemsdorf-Göhrendorf), Ortsteil der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf, Saalekreises, Sachsen-Anhalt
 Nemsdorf (Rohr), Ortsteil der Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern